Houston County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

Houston County (Alabama)
Houston County (Georgia)
Houston County (Minnesota)
Houston County (Tennessee)
Houston County (Texas)